Spojení písmen G a V může mít různé významy:

GV 
 bývalá SPZ okresu Gottwaldov

gv 
 manština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk